Vernonioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 plemiona tu zaliczane stanowią część podrodziny Cichorioideae, jednak łączenie tych grup czyni z Cichorioideae takson parafiletyczny.

Wyróżnia się w obrębie 6 plemion z ok. 160 rodzajami i ok. 1900 gatunkami. Najbardziej zróżnicowany gatunkowo rodzaj to Vernonia, w niektórych ujęciach liczący nawet ok. 1000 gatunków. Najszerszy zasięg występowania ma plemię Vernonieae, najbardziej zróżnicowanym będąc jednak w strefie międzyzwrotnikowej. Plemię Liabeae związane jest z kontynentami amerykańskimi, zwłaszcza strefą tropikalną, tamże – w Brazylii występuje też plemię Moquinieae. Plemiona Eremothamneae i Platycarpheae zasiedlają południową Afrykę, tam też, a także w południowo-wschodniej Azji obecni są przedstawiciele plemienia Arctotideae.

Systematyka 

Pierwotnie zaliczane tu plemiona włączone zostały przez Panero i Funk w 2002 do szeroko ujmowanej podrodziny Cichorioideae. Dalsze analizy filogenetyczne wykazały, że grupa tych plemion stanowi odrębny klad, wcześniej oddzielony na gradzie stanowiącym rodzinę astrowatych. 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Relacje filogenetycznie między plemionami Platycarpheae i Arctotideae oraz Moquinieae i Vernonieae są niejasne, najwyraźniej wymienione na pierwszym miejscu zagnieżdżone są w tych drugich.

Plemię Arctotideae Cass.

Plemię Eremothamneae H. Rob. & Brettell
 Eremothamnus O.Hoffm.

Plemię Liabeae (Cass. ex Dumort.) Rydb.

Plemię Moquinieae H.Rob.
 Moquinia DC.
 Pseudostifftia H.Rob.

Plemię Platycarpheae V.A.Funk & H.Rob.

 Platycarpha Less.
 Platycarphella V.A.Funk & H.Rob.

Plemię Vernonieae Cass.

Przypisy 

Vernonioideae